Il doppio del torneo di tennis Kuala Lumpur Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Patrick McEnroe e Mark Philippoussis che hanno battuto in finale Grant Connell e Patrick Galbraith 7-5, 6-4.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (finale)

 Byron Black /  Jonathan Stark (semifinali)
 Patrick McEnroe /  Mark Philippoussis (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kuala Lumpur Open 1995
ATP Tour 1995